Rezultati Prvenstva Anglije 1897 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Reginald Doherty :  Harold Mahony  6-4 6-4 6-3

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Viri 
 
 

Moški posamično
1897